Гений дзюдо:

 Гений дзюдо — чёрно-белый художественный фильм режиссёра Акиры Куросавы.
 Гений дзюдо II — фильм 1945 года, поставленный Акирой Куросавой по мотивам романа Цунэо Томита «Сугата Сансиро».
 Гений дзюдо — чёрно-белый фильм 1965 года, поставленный режиссёром Сэйитиро Утикава по сценарию Акиры Куросавы.